Brandon Stuart Smith (né le  à Hazelton, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après quelques saisons passées dans la Ligue de hockey de l'Ouest, il signa un contrat professionnel avec les Red Wings de Détroit de la Ligue nationale de hockey. Il faudra attendre quelques années avant de le voir évoluer dans la LNH, mais avec les Bruins de Boston.

Malgré plusieurs saisons sous contrat avec des clubs de la LNH, il ne parvint pas à jouer régulièrement dans la ligue. Il se contenta de la Ligue américaine de hockey avant de s'exiler en Allemagne au début de la saison 2007-08.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1989-1990 ||Winterhawks de Portland ||LHOu ||59 ||2 ||17 ||19 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 ||Winterhawks de Portland || LHOu||17 ||8 ||5 ||13 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 ||Winterhawks de Portland || LHOu||70 ||12 ||32 ||44 ||63 ||6 ||3 ||5 ||8 ||4
|-
|1992-1993 ||Winterhawks de Portland || LHOu||72 ||20 ||54 ||74 ||38 ||16 ||4 ||9 ||13 ||6
|-
|1993-1994 ||Winterhawks de Portland ||LHOu||72 ||19 ||63 ||82 ||47 ||10 ||2 ||10 ||12 ||8
|-
|1994-1995 ||Bombers de Dayton ||ECHL ||60 ||16 ||49 ||65 ||57 ||4 ||2 ||3 ||5 ||0
|-
|1994-1995 ||Moose du Minnesota ||LIH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||Red Wings de l'Adirondack ||LAH ||14 ||1 ||2 ||3 ||7 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1995-1996 ||Red Wings de l'Adirondack ||LAH ||48 ||4 ||13 ||17 ||22 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|1996-1997 ||Red Wings de l'Adirondack ||LAH ||80 ||8 ||26 ||34 ||30 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1997-1998 ||Red Wings de l'Adirondack ||LAH ||64 ||9 ||27 ||36 ||26 ||1 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|1998-1999 ||Bruins de Providence ||LAH ||72 ||16 ||46 ||62 ||32 ||19 ||1 ||9 ||10 ||12
|-
|1998-1999 ||Bruins de Boston ||LNH ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Bruins de Providence ||LAH ||55 ||8 ||30 ||38 ||20 ||14 ||1 ||11 ||12 ||2
|-
|1999-2000 ||Bruins de Boston ||LNH ||22 ||2 ||4 ||6 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Bruins de Providence ||LAH ||63 ||11 ||28 ||39 ||30 ||17 ||0 ||5 ||5 ||6
|-
|2000-2001 ||Bruins de Boston ||LNH ||3 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Barons de Cleveland ||LAH ||59 ||6 ||29 ||35 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||63 ||9 ||32 ||41 ||37 ||9 ||1 ||3 ||4 ||5
|-
|2002-2003 ||Islanders de New York ||LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||74 ||5 ||23 ||28 ||39 ||7 ||1 ||3 ||4 ||9
|-
|2004-2005 ||Americans de Rochester ||LAH ||67 ||4 ||14 ||18 ||32 ||8 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2005-2006 ||Americans de Rochester ||LAH ||39 ||4 ||10 ||14 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Americans de Rochester ||LAH ||71 ||9 ||36 ||45 ||54 ||5 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2007-2008 ||Eisbären Berlin ||DEL ||56 ||7 ||16 ||23 ||34 ||11 ||2 ||8 ||10 ||2
|-
|2008-2009 ||Eisbären Berlin ||DEL ||17 ||1 ||5 ||6 ||8 ||12 ||2 ||3 ||5 ||10
|-
|2009-2010 ||Straubing Tigers ||DEL ||35 ||3 ||5 ||8 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Generals de Bentley ||Chinook HL ||4 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

| 33 || 3 || 4 || 7 || 10 || - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey de l'Ouest
 1993 & 1994 : nommé dans la  d'étoiles de l'association de l'ouest
East Coast Hockey League
 1995 : Défenseur de l'année
 1995 : nommé dans la  d'étoiles
Ligue américaine de hockey
 1999 : nommé dans la  d'étoiles

Transactions en carrière 
 22 juillet 1997 : signe un contrat comme agent-libre avec les Red Wings de Détroit.
 5 août 1998 : signe un contrat comme agent-libre avec les Bruins de Boston.
 23 juillet 2001 : signe un contrat comme agent-libre avec les Sharks de San José.
 3 août 2002 : signe un contrat comme agent-libre avec les Islanders de New York.

Notes et références 

Naissance en février 1973
Naissance dans le district régional de Kitimat-Stikine
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Americans de Rochester
Joueur du Moose du Minnesota
Joueur des Bombers de Dayton
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur du EHC Straubing Tigers
Joueur des Winterhawks de Portland
Champion de la Coupe Calder
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché